Straußfeld oder Straussfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Straußfeld (1910–1980), deutscher Grafiker, siehe Peter Strausfeld
 Wenceslaus Straussfeld (1867–1933), deutscher Seelsorger, Franziskaner und Ordensoberer

Siehe auch:
 Strausfeld